Рогер Леннарт Пальмгрен (; 11 марта 1963, Стокгольм) — шведский футбольный тренер. Сейчас работает ассистентом главного тренера и главой академии в клубе «Броммапойкарна», а также в клубе «Накка-Илирия».

Биография 
Пальмгрен никогда не выступал футболистом на профессиональном уровне. Свою тренерскую карьеру он начал в 27 лет играющим тренером одного из клубов шведских низших лиг «Кафе Опера» с момента основания. За три года он вывел команду в третий шведский дивизион. Успехи тренера заметили в Италии, куда шведа пригласили в «Ареццо». Вскоре Пальмгрен в 31 год возглавил сборную Сьерра-Леоне. Молодому специалисту удалось пробиться с ней в финальную часть Кубка Африканских наций. Однако в Буркина-Фасо футболисты Сьера-Леоне не смогли выйти в плей-офф.

Затем Пальмгрен работал в Швеции и некоторое время вновь тренировал «Ареццо». В 2000 году он вновь вернулся на африканский континент. Там швед работал со сборными ДР Конго, Руанды и Намибии, а также с клубами из Нигерии и ЮАР. В 2005 году дошёл со сборной Руанды до финала Кубка КЕСАФА.

С 2013 по 2016 год специалист трудился в Китае. Там Рогер Пальмгрен ассистировал известному шведскому тренеру Свен-Ёрану Эрикссону в командах «Гуанчжоу Фули» и «Шанхай СИПГ». Вернувшись домой, он работал тренером в клубе «Броммапойкарна». В конце ноября 2019 года стал совмещать эту должность с работой в клубе шестого дивизиона «Накка-Илирия».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футбольные тренеры Швеции
Тренеры ФК «Ареццо»
Тренеры сборной Сьерра-Леоне по футболу
Тренеры ФК «Дегерфорс»
Тренеры сборной Демократической Республики Конго по футболу
Тренеры ФК «Васалунд»
Тренеры сборной Руанды по футболу
Тренеры ФК «Квара Юнайтед»
Тренеры ФК «Амазулу»
Тренеры сборной Намибии по футболу
Тренеры ФК «Броммапойкарна»